Osoby o tym nazwisku:
 Joci Pápai – węgierski piosenkarz
 Lajos Pápai – rzymskokatolicki duchowny